Joseph-Nicolas Guyot (1728-1816), jurisconsulte français, membre du bureau de consultation et de révision du ministère du Grand Juge ;
Joseph Guyot de Lespart (1808-1870), général français ;
 Louis-Joseph Guyot (1836-1924), historien, ancien propriétaire du Château de Dourdan.